24-й Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту проводился в двух городах. Андеры и юниоры соревновались в чешских городах Брно и  Злин с 12 по 15 июля, а элита в британском Глазго с 5 по 12 августа 2018 года.

Такое разделение было связано с тем, что соревнования ведущих спортсменов стали частью первого в истории объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта, который включал в себя соревнования по семи видам спорта.

Программа всего чемпионата включала индивидуальные и групповые гонки'' среди мужской и женской элиты, мужчин и женщин в возрасте до 23-х лет, юниоров обоих полов.

Программа чемпионата 
Время местное (UTC+2:00) (летнее).

Призёры

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Сайт чемпионата в Брно
 Сайт чемпионата в Глазго